Сье́рра-Нева́да (, «горная цепь, покрытая снегом») — название нескольких горных систем:

 Европа:
 Сьерра-Невада (Испания)
 Сьерра-Невада (национальный парк) (Испания)
 Северная Америка:
 Сьерра-Невада (США)
 Южная Америка:
 Сьерра-Невада-де-Мерида (Венесуэла)
 Сьерра-Невада-де-Санта-Марта (Колумбия)
 Сьерра-Невада-де-Санта-Марта (национальный парк) (Колумбия)
 Сьерра-Невада-де-Лагунас-Бравас (Аргентина—Чили)

См. также 
 Сьерра
 Невада